Falkirk pode se referir a:
 
 Cidade de Falkirk;
 Área de Concelho de Falkirk;
 Falkirk Football Club, time de futebol;
 Roda de Falkirk, um elevador de barcos;
 Falkirk Stadium, um estádio de futebol.

Desambiguação